Constantí III (georgià: კონსტანტინე) era germà de Jordi II d'Imerètia i li va succeir com a rei el 1585. Va ser deposat per un oncle, Lleó d'Imerètia, al cap de poc temps.

Referències 
 

Reis d'Imerètia